Европско првенство у одбојци 1963. је било 6. по реду Европско првенство које се од 21. октобра до 2. новембра одржавало у Румунији. Титулу је освојила репрезентација Румуније.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 17 репрезентација.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група од 9.-17. места

Група од 1.-8. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Румунији
Одбојка у 1963.
Спорт у Букурешту